Juazeiro (Bahia)
 Juazeiro do Norte
 Juazeiro do Piauí